Tenisový turnaj WTA China Open 2011 se konal ve dnech 1. – 9. října v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást po grandslamu druhé nejvyšší kategorie okruhu Premier Mandatory. Odměny činily 4 500 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Viktoria Azarenková (3. kolo, odstoupila)
  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Li Na (1. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Andrea Petkovicová (finále)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Pcheng Šuaj (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Sabine Lisická (2. kolo, odstoupila)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová ''(2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Gisela Dulková
  Jüe-jüe Chuová
  Čang Šuaj
  Čeng Ťie
  Čeng Saj-saj

Hráčky, které postoupily z kvalifikace:
  Eleni Daniilidou
  Christina McHaleová
  Monica Niculescuová
  Virginie Razzanová
  Laura Robsonová
  Chanelle Scheepersová
  Carla Suárezová Navarrová
  Barbora Záhlavová-Strýcová

Odhlášené tenistky 
  Maria Šarapovová
  Yanina Wickmayerová
  Serena Williamsová
  Venus Williamsová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=63
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= N Petrova
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Date Krumm
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Ivanović
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Dulgheru
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=r
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= S Kuzněcova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Ť Čeng
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Brianti
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Arvidsson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= A Bondarenko
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=5

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= V Zvonareva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= K Zakopalová
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Ivanović
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= S Kuzněcova
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= A Radwańská
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Ť Čeng
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= S Arvidsson
| RD2-score07-1=78
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= V Zvonareva
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= A Ivanović
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=11
| RD3-team03= A Radwańská
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= S Arvidsson
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= A Ivanović
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=r
| RD4-seed02=11
| RD4-team02= A Radwańská
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=

}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ka Plíšková  Kr Plíšková
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= M Kondratěva  Š Sun
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= Š Pcheng  Ť Čengová
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= K Date Krumm  Š Čang
|RD1-score02-1=63
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03=Alt
|RD1-team03= A Brianti  A Dulgheru
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=[4]
|RD1-seed04= 
|RD1-team04=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2011